Utikal ist der Familienname von:

 Gerhard Utikal (1912–1982), deutscher Nationalsozialist
 Jürgen Utikal (* 1955), deutscher Leichtathlet